Orden der Eisernen Krone kann sich beziehen auf mehrere Auszeichnungen, welche die Eiserne Krone der Lombardei als Emblem hatten:

 Orden der Eisernen Krone (Italien 1805), von 1805 bis 1814 bestehende Auszeichnung Napoleons als König von Italien
 Orden der Eisernen Krone (Österreich), von 1816 bis 1918 bestehende österreichische Auszeichnung
 Orden der Krone von Italien, seit 1868 bestehende Auszeichnung des Königreiches Italien